Paul Clacquesin, fabricant de liqueurs
 Clacquesin (boisson), boisson alcoolisée